Kobyla Góra bezeichnet Dörfer in Polen:
 Kobyla Góra (Gorzów Śląski) (dt. Wesendorf), Dorf der Gmina Gorzów Śląski, Powiat Oleski, Woiwodschaft Opole
 Kobyla Góra (Powiat Ostrzeszowski) (dt. Kobylagora, Haideberg), Dorf und Sitz der Gmina Kobyla Góra, Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen